Supreme Commander: Forged Alliance — независимое дополнение к Supreme Commander, включающее новую кампанию, фракцию (Серафим), 110 новых юнитов, новые режимы и карты для сетевой игры.

Кампания 
События игры разворачиваются спустя 2 года после того, как был произведён выстрел из орудия «Чёрное Солнце». Президент ОФЗ убит, генерал Кларк погибла в бою, Эон раскололись на Верных пропавшей принцессе и принявших Серафим, а доктор Брэкман потерпел поражение от КИИ и вынужден скрываться на краю галактики.

Серафим оккупировали Землю, и для борьбы с ними бывшие враги объединились. При активном участии игрока будет отбито нападение на базу ОФЗ, также придётся помогать доктору Брэкману уничтожить КИИ и бороться с мятежными командующими. В финале будет битва на Земле с целью её освобождения от Серафим и уничтожения портала пришельцев Arch (Арка). Карта будет такой же, как и в последней миссии первой части игры — район «Чёрного Солнца».

Кампания состоит из 6 миссий, общих для ОФЗ, Эон и Кибран:

но дополнительные миссии отличаются
 Black Day (Чёрный день)
 Dawn (Рассвет)
 Red Flag (Красный Флаг)
 Meltdown (Расплав)
 Mind Games (Игры Разума)
 Overlord (Владыка)

Новые юниты

Серафим 
Большинство юнитов Серафим прочнее, мощнее и дороже своих аналогов из других фракций, но при этом у них нет Т3 штурмовиков и Т3 сонара. Щиты Серафим гораздо прочнее аналогов других фракций, а также покрывают большую площадь.

Т3 и экспериментальные юниты:

 T3 Siege Tank: Othuum Сильнобронированный танк, является средним между штурмовой и осадной техникой. Амфибия, имеет малоэффективный торпедный аппарат.
 T3 Mobile Shield Generator: Athanah в 3 раза мощнее генераторов ОФЗ и ЭОН. Плавающий, что позволяет его применять в комплексе с морскими юнитами, для прикрытия верфей.
 T3 Sniper Bot: Usha-Ah 2 режима огня: сверхвысокий урон на дальней дистанции или меньшей, но чаще на близкой. Очень маленький запас жизни. Эон имеет похожего юнита.
 T3 Submarine Hunter: Yathsou мощная и живучая субмарина. Лучшая из существующих по дальнобойности торпедных аппаратов (лишь кибранские стационарные Т3 торпедные аппараты дальнобойнее) и скорости (скорости хватает чтобы даже уйти от торпед с торпедных самолётов). Имеет исключительную ПВО в надводном положении, при достаточном скоплении данных лодок плотность огня не дает торпедным самолётам Т2 любой расы провести эффективную торпедную атаку. Единственный корабль, способный более-менее эффективно противостоять — экспериментальный подводный авианосец «Атлантида» (ОФЗ).
 Experimental Assault Bot: Ythotha имеет на треть меньше жизней, чем Колосс Эон, но наносит немного больший урон на большей дистанции, а также имеет малоэффективную ПВО. После взрыва остается энергетический шар на месте гибели юнита, который уничтожает близлежащие подразделения и постройки.
 Experimental Bomber: Ahwassa экспериментальный бомбардировщик, сбрасывающий небольшую стратегическую бомбу, способную одним ударом уничтожить часть базы. Имеет вооружение «воздух-воздух», наносящее огромный урон медленным воздушным целям. Если сбитый бомбардировщик упадёт на базу, малые здания будут разрушены, а большие получат тяжелейшие повреждения.
 Experimental Missile Launcher: Yolona Oss шахта со сверхмощной стратегической ракетой. Для её уничтожения требуется 2 ракеты стратегической ПРО, имеет площадь поражения примерно в 1,5 раза больше, чем у обычного стратегического оружия. Строится значительно дольше обычной шахты.

ОФЗ 
Самая «средняя» и поэтому универсальная фракция. У ОФЗ самые мощные защитные орудия, наличие Т3 турели, самый мощный Т1 лёгкий бот, Т3 Бронированные (Armored) боты имеют аналог у Кибран, однако они дальнобойнее, наносят больший урон и гораздо медленнее перезаряжаются. Т3 сонар оборудован слабеньким торпедным аппаратом, у линкора наибольшая дальность стрельбы. Новый экспериментальный воздушный юнит — военный спутник.

 T2 Gatling Bot: Mongoose мощный, средне бронированный, дальнобойный бот. Вооружен плазменным шестиствольным пулеметом и реактивным гранатометом. Долго перезаряжается.
 T2 Field Engineer: Sparky более живучий инженер со слабым пулемётом и генератором помех. Строит только оборонительные сооружения.
 T2 Engineering Station: The Kennel станция с дроидами, которые автоматически чинят и ассистируют окружающим. Имеет аналог у Кибран. (дроидам можно приказать помогать какому-либо инженеру или вашему БМК, сами они не могут начать строительство, но их скорость постройки превосходит Т3 инженеров)
 T3 Armored Assault Bot: Percival сильнобронированный мощный дальнобойный бот. Долго перезаряжается. Может ходить по дну водоёмов, но там совершенно беззащитен. Имеет аналог у Кибран.
 T3 Mobile Missile Platform: Spearhead передвижная ракетная установка. Бьет чуть сильнее и дальше мобильной Т3 артиллерии, при этом остаётся уязвима для стационарной. Ракеты неуправляемые, поэтому эффективна только против построек.
 T3 Heavy Air Transport: Continental очень живучий транспорт на 28 мест, вооружённый 4 ракетными установками класса «воздух-воздух» и генератором щита.
 T2 Shield Boat: Bulwark маленький и быстрый плавающий генератор щита.
 T2 Torpedo Boat: Cooper противолодочный торпедный катер для уничтожения субмарин. Также имеет противоторпедную систему.
 T3 Battlecruiser: Neptune Class мощный крейсер с двойной плазменной пушкой и торпедным аппаратом, системой противоторпедной и противоракетной обороны, однако системы ПВО не имеет. Средняя дистанция. Превосходен в морских боях.
 Experimental Satellite System: Novax Center центр управления орбитальным спутником. Спутник неуязвим, пока жив центр, при его гибели спутник исчезает (нарушается управление спутником). Можно использовать для разведки или мелких диверсий. Центры управления относительно дешевы, но долго строятся. Крайне эффективны против незащищённых щитами строений.

Эон 
Большинство техники парит над землёй, что даёт преимущество на водных картах. Самые мощные: артиллерия и Т3 бомбардировщики, Т3 боты по мощности близки к Серафимам. Весь флот максимально специализирован, у линкора наименьшая дальность стрельбы. Т3 сонар оснащён противоторпедной системой.

 T3 Quantum Optics Facility: Eye of Rhiann визуально открывает любой небольшой участок карты. Потребляет очень много энергии.
 T2 Assault Tank: Blaze легко бронированный парящий танк, наносящий небольшой (меньше только у серафимского аналога) урон из лучевого орудия.
 T3 Sniper Bot: Sprite Striker быстрый, дальнобойный и слабо бронированный юнит. Похож на снайпера Серафимов. Требует остановки для подготовки к стрельбе.И имеет среднюю скорость перезарядки.Эффективен на малых картах.
 T3 Torpedo Bomber: Solace торпедоносец, в 3 раза мощнее Т2.Беззащитен для ПВО и истребителей-перехватчиков.
 T3 AA Gunship: Restorer тяжёлый штурмовик. Хорош против наземных и воздушных целей, хотя существенно уступает в эффективности против наземных целей «Палашу» ОФЗ. Имеет большой радиус стрельбы ракетами по воздушным целям. Особенно эффективен в больших скоплениях.
 T2 Submarine Hunter: Vesper субмарина, вооружённая торпедным аппаратом и противоторпедной системой. Имеет аналог у Кибран.
 T3 Missile Ship: Torrent Class Корабль, оснащенный тактической ракетной установкой. Наносит большой урон по значительной площади. Малоэффективен против подвижных целей.Не имеет ПВО и торпедной системы.
 Experimental Resource Generator: Paragon производит неограниченное количество ресурсов, подстраиваясь под расходы (приток ресурсов будет не менее 20 и 1000 единиц материи и энергии соответственно). Взрыв при его уничтожении равен удару стратегического оружия. Стоимость очень высока, при долгом строительстве.

 Т3 артиллерийская система «Избавление» сверхдальнобойное орудие вроде «Мавра» ОФЗ. Отличается от него равномерным уроном по площади благодаря применению кассетного боеприпаса, примерно в три раза большей скорострельностью и несколько более быстрой постройкой, а также меньшей эффективностью против щитов.А при подключение его к 4 генераторам 1 и 3 класса скорострельность увеличивается вдвое и обгоняет по скорострельности Кибранский испепелитель

Кибран 
У Кибран самые слабые стационарные щиты (однако, щит Т2 имеет 5 уровней улучшения), артиллерия и Т3 бомбардировщики, при этом мобильные щиты отсутствуют вовсе, вместо них у Кибран подвижные генераторы полей преломления (Скрывают находящиеся в их радиусе действия юниты от вражеских радаров). Основная стратегия — скрытое перемещение войск в незащищённую часть базы. Универсальный флот. Царь Обезьян — самый дешёвый боевой экспериментальный юнит в игре. Т3 сонар глушит радары и сонары.

 T2 Engineering Station: The Hive стационарная инженерная станция. Имеет аналог у ОФЗ.
 T3 Perimeter Monitoring System: Soothsayer визуально открывает часть карты (примерно равную Т1 радару)вокруг себя. Потребляет много энергии и имеет крайне малый запас здоровья: может погибнуть при падении самолёта Т2.
 T2 Mobile Bomb: Fire Beetle Передвижная бомба с ручной детонацией.
 T2 Rocket Bot: Hoplite Мощный дальнобойный бот, вооружённый ракетной установкой. Крайне эффективен против бронетехники.
 T3 Armored Assault Bot: The Brick сильно бронированный дальнобойный бот с торпедным аппаратом. Имеет аналог у ОФЗ.
 T1 Light Gunship: Jester дешёвый штурмовик, урон почти как у Т2. Эффективнее лёгких ботов в транспортнике, но обладает очень малым запасом топлива и небольшим запасом здоровья, что позволяет его эффективное применение только на небольших дистанциях и при отсутствии системы ПВО и прикрытия цели перехватчиками.
 Heavy Gunship: Wailer очень мощный штурмовик, создающий помехи на радарах. Имеет систему ПВО, но она слабее, чем у Эонского аналога (Но мощнее, чем у «Палаша» ОФЗ).
 T2 Submarine Killer: Barracuda субмарина, невидимая для сонаров (кроме зоны прямой видимости). Имеет аналог у ЭОН.
 Experimental Megabot: Megalith самый бронированный экспериментальный юнит в игре. Вооружен двойной протонной пушкой, торпедами, имеет слабое ПВО. Бьёт дальше ботов Серафимов и ЭОН, однако, сильно уступает в дальнобойности и скорострельности «Толстяку» ОФЗ. Может производить мобильную ПВО Т2 и все наземные юниты Т3.
 T3 торпедный аппарат: ХАРМС Торпедный аппарат, изобретённый КИИ. Сама торпедная установка находится на дне. Поэтому его можно уничтожить только торпедами или бить вручную прямой наводкой. Оснащена гидролокатором.Есть защита от торпед.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полный список юнитов и их характеристик

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Дополнения к компьютерным играм
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Продолжения компьютерных игр